Brava (eiland), een eiland en gemeente van Kaapverdië
 Stingray Classica, voorheen Brava geheten, een cultureel televisiekanaal
 Barawe, ook Brava geheten, een stad in Somalië

Zie ook 
 Costa Brava, een deel van de Spaanse kust